Појам „Тартан” може се односити на:

 Тартан (дезен) - тканина карираног дезена који се састоји од укрштених хоризонталних и вертикалних пруга различите ширине и у више боја, најчешће повезује са шкотском народном ношњом
 Тартан (брод) -  једрењак на медитерану и арапском подручју, коришћен од 17. до 19. века